Newbury puede referirse a:

 Newbury, Berkshire, Inglaterra

 Newbury (condado de Orange, Vermont), Estados Unidos
 Newbury (Kent), Inglaterra
 Newbury (Massachusetts), Estados Unidos
 Newbury (Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Newbury (Somerset), Inglaterra
 Newbury (Vermont), Estados Unidos
 Newbury (Wiltshire), Inglaterra